Цюрих — місто у Швейцарії
 Цюрих — кантон у Швейцарії
 Цюрих — округ у Швейцарії
 ФК «Цюрих» — швейцарський футбольний клуб